Toluca kan have flere betydninger:
 Toluca, Mexico – Toluca de Lerdo, by i Mexico
 Toluca, Californien – tidligere navn for North Hollywood, Las Angeles, Californien, USA